«Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse» — чотирнадцятий студійний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 23 травня 2014 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі 
Станом на листопад 2018 продажі альбому по США становлять 127,000 копій.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Def Jam Recordings